66-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 25—26 января 1969 года на катке «Людвиг Швабль штадион» в Инцелле (ФРГ).

Итоговое положение 

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 

1969
1969 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Чемпионаты Европы в 1969 году
Спорт в Германии в 1969 году
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Инцелле
Январь 1969 года